Саразен (трубадур) (XIII век) — нормандский поэт, трубадур, один из последних певцов рыцарей Круглого Стола.
 Саразен, Жак (1588—1660) — французский скульптор.

См. также 
 Сарразен
 Саразин

Примечания